Итальянская улица — улица в ряде населённых пунктов.

 Итальянская улица — улица в Бердянске.
 Итальянская улица — улица в Санкт-Петербурге.